Lövböle kan syfta på:
Lövböle, Kimito kommun – en by i Kimito kommun, Åboland
Lövböle, Bjärnå kommun – en by i Bjärnå kommun Egentliga Finland, fi.: Leipyöli.